Il doppio del torneo di tennis Christchurch Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Neil Borwick e Simon Youl che hanno battuto in finale Jamie Morgan e Sandon Stolle 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 Neil Borwick /  Simon Youl (Campioni)
 David Adams /  Paul Hand (semifinali)

 Jamie Morgan /  Sandon Stolle (finale)
 John Sullivan /  Vince Van Gelderen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Christchurch Challenger 1991